Qeqertakassak bezeichnet:
 Qeqertakassak (Insel, Alluttoq), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qeqertakassak (Insel, Torsukattak), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qeqertakassak (Insel, Atilissuaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertakassak (Insel, Ikeq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertakassak (Insel, Kiatassuaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertakassak (Insel, bei Kullorsuaq) (Bjørling Ø), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertakassak (Insel, Kullorsuup Kangerlua), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertakassak (Insel, Maniitsuarsuk), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertakassak (Insel, Millik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertakassak (Insel, Natsiarsiorfik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertakassak (Insel, Qallunaat), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertakassak (Insel, Saffiorfik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertakassak (Insel, bei Tasiusaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertakassak (Insel, Sermillip Kangerlua), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qeqertakassak (Insel, Talerua), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland